13-й Міжзональний турнір з шахів — один з етапів шахових змагань на першість світу, що проходив у Білі від 30 червня до 26 липня 1985 року.

Четверо переможців здобули право грати в турнірі претендентів 1985.

Турнірна таблиця

Матч-турнір за 4-е місце

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 408, 592. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
 Партії на сайті pgnmentor.com 
 Біль 1985 mark-weeks.com 
 Таблиця

Міжзональні турніри
1985 у шахах